José Eduardo Gavica Peñafiel (Guayaquil, 8 de janeiro de 1969) é um ex-futebolista equatoriano.

Carreira 
José Gavica representou a Seleção Equatoriana de Futebol nas Copa América de 1993 e 1997.

Ligações externas
 Perifl de José Gavica no site do National Football Teams

Nascidos em 1969
Futebolistas do Equador
Futebolistas do Delfín Sporting Club
Futebolistas do Barcelona Sporting Club
Futebolistas do Club Deportivo El Nacional
Futebolistas do Club Deportivo Macará
Futebolistas do Everton de Viña del Mar
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1993
Jogadores da Copa América de 1997